Вячесла́в Влади́мирович (ок. 1083 — декабрь 1154) — 5-й или 6-й из 8-и сыновей сын Владимира Мономаха и Гиты Уэссекской. Князь Смоленский (1113—1127), князь Туровский (1127—1132, 1134—1142 и 1143—1146), князь Переяславля-Южного (1132—1134, 1142—1143), великий князь Киевский (c 22 февраля по 4 марта 1139, в июле 1150 и с апреля 1151 по 1154).

Ранняя биография 
В 1097 году участвовал со старшим братом Мстиславом в сражении на Колокше.

Вячеслав Владимирович был посажен отцом в Смоленске с переходом самого Владимира на киевское княжение, а Святослава Владимировича в Переяславль (1113). В 1127 году Вячеслав уже упоминается как туровский князь, а сын его старшего брата Мстислава Ростислав как смоленский. Туровская волость перешла под контроль Мономаховичей примерно в то же время, что и волынская, из которой был изгнан Ярослав Святополчич в 1118 году, хотя существуют версии о княжении его братьев Брячислава и Изяслава в Турове в 1110—1123 годах.

В 1132 году Ярополк после неудачи передать Переяславль Мстиславичам передал его Вячеславу, а Туров вместе с Минском, единственным оставшимся под контролем Мономаховичей из Полоцкого княжества — Изяславу Мстиславичу. Но в Переяславле Вячеслава, по всей вероятности, тяготило соседство с половцами, и в 1134 г. Вячеслав самовольно вернулся в Туров, выгнав оттуда племянника, который с этого момента начал борьбу с дядьями, в том числе с помощью Ольговичей.

Княжение в Киевской земле 

Со смертью старшего брата Ярополка (18 февраля 1139 г.) к Вячеславу перешло старшинство в роде Мономаховичей. В феврале 1139 г. Вячеслав в первый раз унаследовал киевский престол, но уже в марте был свергнут черниговским князем Всеволодом Ольговичем.

В 1142 г., после смерти Андрея Владимировича, Всеволод отдал Вячеславу Переяславское княжество (одновременно отправив своего сына Святослава в Туров), что вызвало взрыв возмущения Давыдовичей и младших Ольговичей. Они дважды подступали к Переяславлю, но были отбиты с помощью Изяслава Мстиславича и киевлян. В январе 1143 г. столы были окончательно распределены: Вячеслав вернулся в Туров, Изяслав Мстиславич перешёл в Переяславль, а на Волыни сел Святослав Всеволодович.

В 1146 г., после смерти Всеволода, Вячеслав опять попытался активно вмешаться в политику, в частности возвел на престол во Владимире-Волынском своего племянника Владимира Андреевича. Однако новый князь Изяслав Мстиславич тут же забрал себе и Волынь и Туров, отдав Вячеславу незначительный городок Пересопницу на Волыни. В 1149 г. Юрий Долгорукий разбил Изяслава и выгнал его из Киева; теперь Изяслав решил возвести на престол Вячеслава и править от его имени, но когда он пригласил Вячеслава на престол (угрожая в противном случае пожечь Туровскую волость), Вячеслав предпочел объединиться с младшим братом Юрием, совместно они одержали победу над племянником. Юрий даже хотел уступить Киев Вячеславу, но бояре отговорили его. «Брату твоему не удержать Киева, — говорили они, — не достанется он ни тебе, ни ему». Тогда Юрий сам стал великим князем, а Вячеслава посадил в маленьком, но стратегически важном Вышгороде под самым Киевом.

Когда в 1150 г. Изяслав, выступив с Волыни, изгнал Юрия, Вячеслав въехал в Киев, но после переговоров с племянником вновь покинул город. В преддверии нового похода Юрия на Киев Изяслав присягнул Вячеславу как отцу, то есть старшему соправителю, и Вячеслав даже отпустил свою дружину с Изяславом, воевать против Юрия и Владимира Галицкого. В следующем году Изяслав одержал окончательную победу и призвал Вячеслава на трон (апрель 1151 г.). Они вместе правили в согласии до смерти Изяслава (13 ноября 1154 г.) После этого престол попытался занять Изяслав Давыдович черниговский, но Вячеслав не впустил его и призвал в Киев другого своего племянника — Ростислава Мстиславича Смоленского, который тоже признал его старшим соправителем. Однако уже в декабре 1154 г. скончался и сам Вячеслав. Ростислав после его смерти не удержал Киев: на Киев двинулся Юрий Долгорукий, Ростислав уехал защищать от него Смоленск. Киев временно (до прихода Юрия) занял Изяслав Давыдович.

Потомство 
Имя жены Вячеслава Владимировича неизвестно. Ипатьевская летопись сообщает о смерти его сына Михаила в 1129 году. Также известен один внук Вячеслава — Роман, получивший в 1165 году от Ростислава Мстиславича города Василев и Красн в Смоленской земле.

Предки

Примечания

Ссылки 
 Ипатьевская летопись

Князья туровские
Князья переяславские
Князья смоленские
Великие князья киевские
Персоны без указанного места рождения
Мономаховичи
Рюриковичи по алфавиту
Похороненные в Софийском соборе (Киев)
Восстановленные монархи